Bairro — divisão de uma cidade
Bairro (Vila Nova de Famalicão) — freguesia portuguesa
Bairros — freguesia portuguesa de Castelo de Paiva

Desambiguações de topônimos